Coletuy puede referirse a:
 el nombre común de la planta Coronilla glauca
 el nombre común de la planta Coronilla juncea
 el nombre común de la planta Coronilla minima
 el nombre común de la planta Hippocrepis emerus